Ел Табардиљо има више значења:

 Ел Табардиљо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Табардиљо, Лас Чапатас (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику